Того року турнір проводився вперше.

Місакі Дой і Джил Тайхманн здобула титул, у фіналі перемігши пару Джеймі Лоеб і Ребекка Петерсон з рахунком 7–6(7–4), 1–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Oracle Challenger Series – Newport Beach
Oracle Challenger Series - Newport Beach, жінки, парний розряд